Dit is een lijst van planetoïden 15601-15700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (15601) - || 2000 GZ106|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15602) - || 2000 GA108|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15603) - || 2000 GG108|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15604) Fruits || 2000 GT8|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15605) - || 2000 GY114|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15606) Winer || 2000 GU2|| 11 april 2000 || C. W. Juels
|-
| (15607) - || 2000 GA124|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15608) Owens || 2000 GK4|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15609) Kosmaczewski || 2000 GP4|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15610) - || 2000 GY126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15611) - || 2000 GD127|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15612) - || 2000 GV133|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15613) - || 2000 GH136|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (15614) Pillinger || 2000 GA3|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (15615) - || 2000 HU1 || 25 april 2000 || K. Korlević
|-
| (15616) - || 2000 HG10 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (15617) Fallowfield || 2000 HK0|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (15618) Lorifritz || 2000 HF1|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (15619) Albertwu || 2000 HE3|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (15620) Beltrami || 2000 HQ4|| 29 april 2000 || P. G. Comba
|-
| (15621) Erikhovland || 2000 HO0|| 29 april 2000 || NEAT
|-
| (15622) Westrich || 2000 HY0|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (15623) - || 2000 HU30 || 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (15624) Lamberton || 2000 HB1|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (15625) - || 2000 HB35 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (15626) - || 2000 HR50 || 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (15627) Hong || 2000 HW2|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (15628) Gonzales || 2000 HA3|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (15629) Sriner || 2000 HK3|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (15630) Disanti || 2000 HT6|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (15631) Dellorusso || 2000 HT7|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (15632) Magee-Sauer || 2000 HU0|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (15633) - || 2000 JZ1 || 2 mei 2000 || LINEAR
|-
| (15634) - || 2000 JD15 || 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (15635) Andrewhager || 2000 JV7|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (15636) - || 2000 JD31 || 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (15637) - || 2000 JY53 || 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (15638) - || 2000 JA65 || 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (15639) - || 2074 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15640) - || 2632 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15641) - || 2668 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15642) - || 2679 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15643) - || 3540 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15644) - || 4157 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15645) - || 4163 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15646) - || 4555 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15647) - || 4556 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15648) - || 6115 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15649) - || 6317 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15650) - || 6725 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15651) Tlepolemos || 9612 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15652) - || 1048 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15653) - || 1080 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15654) - || 1176 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15655) - || 2209 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15656) - || 3277 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15657) - || 1125 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15658) - || 1265 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15659) - || 2141 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15660) - || 3025 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15661) - || 3281 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15662) - || 4064 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15663) Periphas || 4168 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15664) - || 4050 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15665) - || 4094 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15666) - || 5021 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15667) - || 5046 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15668) - || 5138 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (15669) Pshenichner || 1974 ST1|| 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (15670) - || 1975 SO1|| 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (15671) Suzannedébarbat || 1977 EP6|| 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (15672) Sato-Norio || 1977 EX7|| 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (15673) Chetaev || 1978 PV2|| 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (15674) Elfving || 1978 RR7|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (15675) Goloseevo || 1978 SP5|| 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (15676) Almoisheev || 1978 TQ5|| 8 oktober 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (15677) - || 1980 TZ5|| 14 oktober 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (15678) - || 1981 DM || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (15679) - || 1981 DA1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (15680) - || 1981 EV7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15681) - || 1981 ES17|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15682) - || 1981 EB25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15683) - || 1981 EX25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15684) - || 1981 ED28|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15685) - || 1981 EU33|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15686) - || 1981 EW33|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15687) - || 1981 ES38|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15688) - || 1981 UW23|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (15689) - || 1981 UP25|| 25 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (15690) - || 1982 JD3|| 15 mei 1982 || Palomar
|-
| (15691) Maslov || 1982 TF1|| 14 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (15692) - || 1984 RA || 1 september 1984 || M. A. Barucci
|-
| (15693) - || 1984 SN6|| 23 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (15694) - || 1985 RR3|| 7 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (15695) Fedorshpig || 1985 RJ5|| 11 september 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (15696) - || 1986 QG1|| 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (15697) - || 1986 QO1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (15698) - || 1986 QO2|| 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (15699) Lyytinen || 1986 VM6|| 6 november 1986 || E. Bowell
|-
| (15700) - || 1987 QD || 24 augustus 1987 || S. Singer-Brewster|}

Planetoïdenlijsten